Stichting IVIO
 Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeheer in Izegem en Ommeland, afvalintercommunale